7-й чемпионат Украины по баскетболу прошел с сентября 1997-го по май 1998-го года. Накануне старта турнира Федерация баскетбола Украины вернула в правила соревнований прежний формат матчей — два периода по двадцать минут. Чемпионом первый раз в своей истории стала одесская БИПА-Мода-СКА (Одесса).

Ключевые переходы

Составы команд

Будивельник (Киев) 
Григорий Хижняк, Дмитрий Приходько, Сергей Пржеорский, Александр Низкошапка, Станислав Медведенко, Игорь Пинчук, Юрий Шаповалов, Анатолий Мохов, Олег Тимошенко, Антон Вакуленко, Артем Семененко; Денис Журавлев (Автодор, Россия), Роман Вареник, Андрей Костко (оба — Нефтехим-Аваль), Геннадий Успенский, Владимир Холопов, Игорь Молчанов

Тренер: Геннадий Защук

БИПА-Мода-СКА (Одесса) 
Александр Окунский, Леонид Яйло, Игорь Харченко, Вадим Пудзырей, Геннадий Кузнецов, Олег Юшкин, Михаил Мельников, Андрей Другаченок, Станислав Балашов, Кирилл Скуматов, Максим Пинчук, Евгений Вахмин, Руслан Бутенин, Максим Кишлюк; Томас Пачесас (Литва), Олег Михайлов

Тренер: Юрий Селихов

Денди-Баскет (Киев) 
Евгений Мурзин, Виктор Савченко, Дмитрий Брянцев, Ярослав Зубрицкий, Дмитрий Кораблев, Евгений Анненков, Денис Синицкий, Олег Козорез, Владимир Шевченко, Дмитрий Марков, Алексей Борисенко; Дмитрий Базелевский (Спартак СПб, Россия), Андрей Шарамко (Нефтехим-Аваль)

Тренер: Андрей Подковыров

Шахтер (Донецк) 
Дмитрий Малоштан, Владимир Гуртовой, Андрей Капинос, Владислав Шлеев, Леонид Жуков, Игорь Васильченко, Олег Ткач, Владимир Грузин, Андрей Герасимов, Михаил Алпатов, Андрей Ботичев

Тренер: Валерий Дроздов

ЦСКА-Рико (Киев) 
Олег Рубан, Игорь Ватажок, Олег Погорелов, Александр Танкилевич, Вячеслав Евстратенко, Константин Галенкин, Алексей Полторацкий, Андрей Харчинский, Дмитрий Снежко, Денис Ушаков, Максим Цимох, Марко Кремич, Валерий Кормилицын, Игорь Яценко; Владимир Рыжик (Нефтехим-Аваль), Александр Кислицын (Азовбаскет)

Тренеры: Анатолий Николаев (до ноября); Геннадий Чечуро

СК Николаев 
Владимир Полях, Константин Фурман, Александр Чаусов, Александр Раевский, Алексей Бесков, Виктор Заболотный, Леонид Срибный, Сергей Пинчук, Андрей Лебедев, Василий Порохненко, Андрей Сухотин, Максим Качко

Тренер: Валентин Берестнев

Ферро (Запорожье) 
Александр Пащенко, Сергей Новак, Руслан Бессонов, Тарас Артеменко, Александр Горстка, Кирилл Погостинский, Юрий Зиминов, Валерий Петренко, Дмитрий Щиглинский, Максим Расстрыга, Андрей Шарков, Сергей Замлынный, Вячеслав Польский, Александр Хомченко, Максим Чмиль, Сергей Широбоков

Тренер: Александр Широбоков

Спартак (Луганск) 
Александр Кравченко, Александр Безуглов, Игорь Чигринов, Александр Степаненко, Андрей Шалкиев, Андриан Олексенко, Александр Новак, Андрей Кавардак, Сергей Цыцора, Андрей Бондаренко, Марк Марков, Алексей Федоров,Сергей Завалин

Тренеры: Владислав Пустогаров/Владимир Брюховецкий

Нефтехим-Аваль (Белая Церковь) 
Сергей Половко, Георгий Ступенчук, Андрей Шаптала, Роман Вареник, Андрей Костко, Андрей Шарамко, Владимир Рыжик, Владимир Телегин, Андрей Рязанов, Сергей Секацкий, Владимир Гамов, Константин Тарасенко, Алексей Захаренко; Эдуард Арделян, Сергей Петрученко, Андрей Фирсов, Сергей Бейчук, Дмитрий Рязанцев (все — ВозКо Вознесенск)

Тренер — Анатолий Юрченко (до ноября); Вадим Гладун

Регулярный чемпионат 

 Нефтехим-Аваль (Белая Церковь) занял последнее место в чемпионате и должен сыграть в матче за право остаться в Суперлиге против команды, занявшей второе место в Высшей лиге.

Лидеры Суперлиги

Очки в среднем за игру 
 Сергей Завалин (Спартак) — 23,9
 Евгений Мурзин (Денди-Баскет) — 22,2
 Александр Пащенко (Ферро) — 21,0
 Александр Раевский (СК Николаев) — 19,5
 Леонид Яйло (БИПА-Мода-СКА) — 19,3
 Константин Фурман (СК Николаев) — 19,2
 Александр Окунский (БИПА-Мода-СКА) — 16,3
 Олег Ткач (Шахтер) — 15,0
 Владимир Гуртовой (Шахтер) — 14,6
 Вадим Пудзырей (БИПА-Мода-СКА) — 14,0

Подборы в среднем за игру 
 Константин Фурман (СК Николаев) — 9,3
 Сергей Половко (Нефтехим-Аваль) — 8,9
 Григорий Хижняк (Будивельник) — 7,9
 Александр Окунский (БИПА-Мода-СКА) — 7,5
 Ярослав Зубрицкий (Денди-Баскет) — 7,3

Передачи в среднем за игру 
 Владимир Рыжик (Нефтехим-Аваль) — 6,3
 Игорь Харченко (БИПА-Мода-СКА) — 5,8
 Евгений Мурзин (Денди-Баскет) — 5,8
 Александр Кравченко (Спартак) — 5,7
 Вячеслав Евстратенко (ЦСКА-Рико) — 5,4

Перехваты в среднем за игру 
 Игорь Харченко (БИПА-Мода-СКА) — 2,4
 Олег Ткач (Шахтер) — 2,1
 Дмитрий Приходько (Будивельник) — 1,9

Блок-шоты в среднем за игру 
 Григорий Хижняк (Будивельник) — 1,8
 Станислав Балашов (БИПА-Мода-СКА) — 1,1

Плей-офф

Четвертьфиналы 
СК Николаев — ЦСКА-Рико (2:1)

Денди-Баскет — Шахтер (0:2)

Будивельник — Спартак (2:0)

БИПА-Мода-СКА — Ферро (2:0)

Полуфиналы 
Будивельник — Шахтер (3:1)

БИПА-Мода — СК Николаев (3:0)

Серия за третье место 
СК Николаев — Шахтер (3:2)

Финал 
БИПА-Мода-СКА — Будивельник (3:0)

Лауреаты сезона Суперлиги 
 MVP сезона — Леонид Яйло (БИПА-Мода-СКА)

Символическая сборная чемпионата (по версии газеты «Команда»):

 Александр Раевский (СК Николаев)
 Евгений Мурзин (Денди-Баскет)
 Леонид Яйло (БИПА-Мода-СКА)
 Константин Фурман (СК Николаев)
 Александр Окунский (БИПА-Мода)

Сборная-разочарование:

 Эдуард Арделян (Нефтехим-Аваль)
 Андрей Харчинский (ЦСКА-Рико)
 Геннадий Успенский (Будивельник)
 Леонид Жуков (Шахтер)
 Игорь Молчанов (Будивельник)

Другие номинации:

 Лучший тренер сезона — Геннадий Защук (Будивельник)
 Открытие сезона — Станислав Медведенко (Будивельник)
 Надежда сезона — Александр Повенский (СК Николаев)

Высшая лига

Турнирная таблица 
 Соревнования прошли в два круга. Формат спаренных матчей.

 Азовбаскет стал чемпионом Высшей лиги и получил право стать участником в Суперлиге
 БК-93 Пульсар завоевал право сыграть стыковые матчи за место в Суперлиге в сезоне 1998/1999.
 УВД (Харьков) занял предпоследнее место в чемпионате и должен сыграть в матче за право остаться в Высшей лиге против команды, занявшей второе место в Первой лиге.

Матчи за право выступать в Суперлиге 
Нефтехим-Аваль — БК-93 Пульсар

Первая лига

Турнирная таблица 

 БК Норман (Бендеры) не являлся украинской командой и потому не мог претендовать на звание чемпиона Украины.

Матчи за право выступать в Высшей лиге 
УВД (Харьков) — Олимп (Горловка)

См. также 
Чемпионат Украины по баскетболу

Баскетбол на Украине